Mahmoed I (Seltsjoeken), Seltsjoeks sultan (1092-1094)
 Mahmut I, Ottomaans sultan (1730-1754)